Михаил Михайлович Решетников — российский врач, психолог и психоаналитик, доктор психологических наук (1991), кандидат медицинских наук (1983), профессор (1993), Заслуженный деятель науки РФ (2010), с 1991 года ректор Восточно-Европейского института психоанализа (Санкт-Петербург), Почетный профессор Венского Университета им. Зигмунда Фрейда

Научные интересы: занимается исследованием проблем психопатологии, психотерапии, психологии массового поведения, экологических и социальных кризисов; вопросами истории, теории и методологии классического и современного психоанализа.

Член Совета ректоров Санкт-Петербурга и Союза ректоров России (Москва). Член Экспертного совета при министре МЧС РФ, член Экспертного совета по национальной безопасности и международным отношениям ГД РФ, член учёных (докторских) советов по философии и психологии Санкт-Петербургского государственного университета и учёного совета Института экстренной и радиационной медицины МЧС РФ. Член Учебно-методического совета по Психологии при Московском государственном университете.

Деятельность 

Член президиума Российского Психологического Общества (РПО, Москва) и вице-президент Петербургского отделения РПО; президент  Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП, Вена, Австрия, 2008-2012); президент Российского отделения ЕКПП (2012-2016); член Президиума Российской психотерапевтической ассоциации и Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Практикующий специалист, обучающий аналитик и супервизор ЕКПП. Председатель Общероссийского Совета по Психотерапии и Консультированию (Москва). Член Всемирного совета по психотерапии и консультированию (Вена, Австрия). Член международной организации "Мост между Восточной и Западной психиатрией" (Рим, Италия) и др.

На протяжении ряда лет входит в первую десятку ведущих психологов страны (по версии «Психологической газеты»), занимает 8-е место в рейтинге из 100 ведущих российских психотерапевтов (по версии ОППЛ Москва). Пятикратный победитель и девятикратный лауреат Национального психологического конкурса «Золотая Психея».

В 2012 от имени Российского психологического общества награждён Почётной грамотой «За лучшее произведение в психологической науке» (за монографию «Психология войны»).

Член редакционных коллегий журналов: «Методология и история психологии» (Москва), «Психотерапия» (Москва), «Российский психотерапевтический журнал» (Санкт-Петербург), «Вестник психоанализа» (Санкт-Петербург), «Психотерапия» (Минск, Беларусь), «Развитие человека в современном мире» (Новосибирск), «Мост» (Рим, Италия) и др. Организатор и главный редактор издательства «ВЕИП» (1993). Научный редактор ряда впервые изданных на русском языке книг З. Фрейда, А. Фрейд, К. Хорни и др. Главный редактор 26-томного издания полного собрания сочинений З. Фрейда.

Биография 
Окончил Военно-медицинскую академию (1973), участник Афганской войны в качестве врача (1986).

С 1979 — на научной и преподавательской работе. Один из научных руководителей и разработчиков компьютерных технологий психолого-психиатрической экспертизы для Вооруженных Сил СССР и России (1982—1993). В 1982—1993 — один из научных руководителей ряда исследовательских программ Министерства обороны СССР и России, посвященных поведению и деятельности людей в условиях вооружённых конфликтов, техногенных кризисов и экологических катастроф. Непосредственно участвовал в исследованиях и ликвидации последствий Чернобыльской аварии (1986), Спитакского землетрясения (1988), Уфимской железнодорожной катастрофы (1989) и др. С 2000 г. — в отставке, воинское звание — полковник медицинской службы.

В 1991 года организовал Восточно-Европейский институт психоанализа и является его ректором по настоящее время.

С 1992 — по 1996 руководитель аналитических служб и советник в Администрации Президента РФ, зам. Главного редактора издания Администрации Президента РФ «Российские вести», 1996—2006 — член экспертного совета Государственной Думы и Совета Федерации РФ.

За личные заслуги в изучении боевой психопатологии награждён орденом Красной звезды (1989), а в 2011 — орденом «Звезда Вернадского».

Библиография 
Автор более 200 работ в области психопатологии, психотерапии и психологии массового поведения в условиях вооруженных конфликтов, техногенных катастроф, экологических и социальных кризисов, в том числе пятнадцати неоднократно переизданных монографий, учебников и методических пособий, в частности:
 «Аутогенная тренировка» (1986, 2-е изд.2011, ISBN 978-5-534-06742-2);
 «Современная российская ментальность» (1995; 2-е изд.1996);
 «Психодинамика и психотерапия депрессий» (2003, ISBN 5-88787-023-0);
 «Элементарный психоанализ» (2003);
 «Общественное признание в современной России» в соавт. с А.В. Чечулиным (2004);
 «Психическая травма» (2007; 2-е изд. 2018);
 «Психическое расстройство» (2008; 2-е изд. «История психопатологии», 2016, ISBN 978-5-91681-003-5);
 «Психология коррупции: утопия и антиутопия» (2008; 2-е изд. 2018, ISBN 978-5-91681-001-1);
 «Типичные ошибки и трудности начала терапии» (2009; 2-е изд. 2017, ISBN 978-5-534-06604-3);
 «Психология войны — от локальной до ядерной: прогнозирование состояния и поведения людей» (2011; 2-е изд. 2018, ISBN 978-5-91681-017-2);
 «Частные визиты» (2013; 2-е изд. «Случаи из практики: методическое пособие для врачей и психологов», 2018, ISBN 978-5-91681-025-7);
 «Психологические факторы развития и стагнации демократических реформ» (2013; 2-е изд. 2014; 3-е изд. 2018, ISBN 978-5-19-010866-8);
 «Классический психоанализ: лекции» (2014; 2-е изд. «Психоанализ: учебник для бакалавров и магистров», 2016);
 «Психология и психопатология терроризма» в соавт. с М.Ф Секач (2016, ISBN 978-5-8429-1314-5);
 «Fundamentals of classical psychoanalysis» (2017);
 Соавтор коллективных монографий, составитель и редактор сборников работ и материалов международных конференций: 
 «Психотерапевтическая энциклопедия» (2000);
 «Россия и Кавказ – сквозь два столетия» (2001);
 «Психология власти» (2004);
 «Общественное признание в современной России» (2004);
 «Психология и психопатология терроризма — гуманитарные стратегии антитеррора» (2004);
 «Психоанализ депрессий» (2008);
 «Психоанализ: новейшая энциклопедия» (2009);
 «Антология современной философии» (2017).

Примечания

Ссылки 
 Блог М. М. Решетникова

Психоаналитики России
Ректоры вузов Санкт-Петербурга
Члены Российского психологического общества
Выпускники Военно-медицинской академии
Полковники (Российская Федерация)